Emotion (в переводе с англ. эмоция):

  — американский научный журнал
 Emotion — графический пользовательский интерфейс смартфонов Huawei
 Emotion Engine — центральный процессор, используемый в консолях PlayStation 2.

Музыка 
 «Emotion» — песня Bee Gees, первоначально записанная Самантой Санг и перепетая группой Destiny’s Child
 , 1975
 Emotion (альбом Барбры Стрейзанд), 1984
 «Emotion» — песня с альбома.
 , 1999
 Emotions — альбом Мэрайи Кэри
 «Emotions» — заглавная песня из этого альбома
 , 1967
 , 2009
 , 2003
 , 1961
 , 1997
  — американская женская певческая группа, исполняющая соул и ритм-н-блюз
 Emotion And Commotion — десятый студийный альбом британского гитариста Джеффа Бэка.